Camaldoli (Poppi), een plaats in de Italiaanse gemeente Poppi
Camaldoli (Campagna), een plaats in de Italiaanse gemeente Campagna